Сен-Венса́н-де-Барре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Ліона, 12 км на південний схід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 302 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 818,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Венсан-де-Барре на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-де-Барре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-де-Барре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-де-Барре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-де-Барре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш